Квалификация к молодёжному чемпионату Европы по футболу 2007, являвшемуся одновременно отборочным турниром к Олимпийским играм в Пекине, проходила с 12 апреля по 11 октября 2006 года.

Квалификация проходила в три этапа:
 предварительный (16 сборных с наименьшим рейтингом делятся на пары и играют два матча между собой на выбывание, победители по сумме двух игр проходят дальше);
 групповой (к 8 победителям предварительного этапа присоединяются остальные 42 команды, они делятся на 14 подгрупп и играют между собой в один круг, победители подгрупп проходят в следующий этап);
 стыковые матчи (14 команд, дошедших до этой стадии, делятся на пары и играют между собой два матча, победители по сумме двух игр выходят на финальный турнир чемпионата).

Сборная Нидерландов от квалификации освобождена как представитель страны-организатора финального турнира.

Предварительный этап

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Стыковые матчи 

По правилу голов на чужом поле сборная России проиграла сборной Португалии.

За сборную России играли во всех 4 матчах отборочного турнира: К. Набабкин (1 гол), И. Таранов (оба — 1986 г. р.), Р. Шишкин (1987 г. р.), Д. Хомич (пропустил 6 мячей), Р. Воробьев, А. Ещенко, Е. Савин (3 гола), Д. Торбинский, И. Черенчиков, И. Денисов (4 гола) (все — 1984 г. р.) и А. Павленко (1985 г. р.); в 3 матчах: А. Данцев; в 2 матчах: А. Колесников (оба — 1984 г. р.), Н. Баженов (4 гола), Р. Сабитов (оба — 1985 г. р.) и А. Ребко (1986 г. р.); в 1 матче: А. Салугин (1988 г. р.). Главный тренер — Александр Бородюк.

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2007
Футбол в Европе в 2006 году